Kaputa steht für:

 Kaputa (Distrikt), Distrikt in der Nordprovinz, Sambia
 Kaputa (Sambia), Ort in der Nordprovinz, Sambia

Kaputa ist der Familienname folgender Personen:

 John Kaputa, malawischer Fußballtrainer